Viterbo kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Viterbo (kommun), Caldas, 
 Viterbo (ort), Caldas,

Italien 

 Viterbo (provins), provins, Lazio, 
 Viterbo, Lazio, kommun, Provincia di Viterbo,